Atyponemertes är ett släkte av slemmaskar. Atyponemertes ingår i familjen Emplectonematidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Slemmaskar
Atyponemertes